Farrelly ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander A. Farrelly (1923–2002), US-amerikanischer Politiker
 Bobby Farrelly (* 1958), US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor, siehe Peter und Bobby Farrelly
 Frank Farrelly (1931–2013), US-amerikanischer Psychotherapeut und Klinischer Sozialarbeiter
 John Patrick Farrelly (1856–1921), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Cleveland
 John Wilson Farrelly (1809–1860), US-amerikanischer Politiker
 Patrick Farrelly (1770–1826), US-amerikanischer Politiker
 Peter Farrelly (* 1956), US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor, siehe Peter und Bobby Farrelly
 Sinead Farrelly (* 1989), US-amerikanische Fußballspielerin
 Stephen Farrelly (* 1978), irischer Wrestler und Schauspieler, siehe Sheamus